Heykamp ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Heykamp (1824–1892), Erzbischof von Utrecht
 Hermann Heykamp (1804–1874), Bischof von Deventer